La Peur au ventre peut désigner :

Littérature 
 La Peur au ventre (Dreadful Summit), roman policier américain de Stanley Ellin publié en 1948.

Cinéma 

 La Peur au ventre (), film américain de Stuart Heisler sorti en 1955 ;
 La Peur au ventre, film italien de Roberto Bianchi Montero, sorti en 1972. 
 La Peur au ventre (), titre alternatif de Jeu mortel, film canadien de Sidney J. Furie sorti en 2000 ;
 La Peur au ventre (), film américain de Wayne Kramer sorti en 2006.

Voir aussi